De fluit met zes smurfen (stripalbum), stripalbum uit 1960 uit de reeks Johan en Pirrewiet.
De fluit met de zes smurfen (film), de tekenfilm uit 1976, die op dit stripalbum is gebaseerd.